Akokala ist der Name zweier Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Akokala Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Montana
 Akokala Lake, ein See im US-Bundesstaat Montana